Koninkrijk Kitagwenda, historisch land in Oeganda
 Kitagwenda (district), district in Oeganda